Bosi ima više značenja:
 Bosi, Biella
 Bosi, Cuneo
 Bosi, Reggio Emilia
 Bosi, Torino